Boca de Oro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Boca de Oro, Hidalgotitlán, ort, Veracruz, 
 Boca de Oro, Minatitlán, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar